Турнір з боксу в легшій вазі на літніх Олімпійських іграх 2004 пройшов з 17 по 29 серпня і в ньому взяли участь 27 боксерів. Вагові норми становили від 51 до 54 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 27 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 2003 та 2004 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову, або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=330
|RD1-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Малік Бузіан|ALG|2004|літніх}} |RD1-score11=19
|RD1-team12= |RD1-score12=16
|RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Мехрулах Лассі|PAK|2004|літніх}} |RD1-score13=36
|RD1-team14= |RD1-score14=22
|RD1-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2004|літніх}} |RD1-score15=21
|RD1-team16= |RD1-score16=7
|RD1-team17={{СпортсменОІ прапор 2|Хаваджі Хацигов|BLR|2004|літніх}} |RD1-score17=27
|RD1-team18= |RD1-score18=19
|RD1-team19={{СпортсменОІ прапор 2|Ворапой Петчкум|THA|2004|літніх}} |RD1-score19=RSC
|RD1-team20= |RD1-score20=
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Нестор Болум|NGR|2004|літніх}} |RD1-score21=23
|RD1-team22= |RD1-score22=17
|RD1-team23= |RD1-score23=17
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Довікар Прасад|IND|2004|літніх}} |RD1-score24=25
|RD1-team25= |RD1-score25=27
|RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2|Жолт Бедак|HUN|2004|літніх}} |RD1-score26=36
|RD1-team27= |RD1-score27=24
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Максим Третяк|UKR|2004|літніх}} |RD1-score28=30
|RD1-team29= |RD1-score29=
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Агасі Мемедов|AZE|2004|літніх}} |RD1-score30=RSC
|RD1-team31= |RD1-score31=
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Детелін Далаклієв|BUL|2004|літніх}} |RD1-score32=RSC
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Ендрю Конер|CAN|2004|літніх}} |RD2-score01=37
|RD2-team02= |RD2-score02=20
|RD2-team03= |RD2-score03=
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Баходиржон Султонов|UZB|2004|літніх}} |RD2-score04=RSC
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Геннадій Ковальов|RUS|2004|літніх}} |RD2-score05=23
|RD2-team06= |RD2-score06=20
|RD2-team07= |RD2-score07=
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2004|літніх}} |RD2-score08=RSC
|RD2-team09= |RD2-score09=18
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Ворапой Петчкум|THA|2004|літніх}} |RD2-score10=33
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Нестор Болум|NGR|2004|літніх}} |RD2-score11=RSC
|RD2-team12= |RD2-score12=
|RD2-team13= |RD2-score13=24
|RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Максим Третяк|UKR|2004|літніх}} |RD2-score14=27
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Агасі Мемедов|AZE|2004|літніх}} |RD2-score15=35
|RD2-team16= |RD2-score16=16
|RD3-team01= |RD3-score01=32
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Баходиржон Султонов|UZB|2004|літніх}} |RD3-score02=44
|RD3-team03= |RD3-score03=5
|RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2004|літніх}} |RD3-score04=20
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Ворапой Петчкум|THA|2004|літніх}} |RD3-score05=29
|RD3-team06= |RD3-score06=14
|RD3-team07= |RD3-score07=12
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Агасі Мемедов|AZE|2004|літніх}} |RD3-score08=32
|RD4-team01= |RD4-score01=13
|RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Гільєрмо Рігондо|CUB|2004|літніх}} |RD4-score02=27
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Ворапой Петчкум|THA|2004|літніх}} |RD4-score03=27
|RD4-team04= |RD4-score04=19
|RD5-team01=

Посилання 
 Official Olympic Report 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2004